Le qualificazioni per la Coppa delle nazioni africane 2008 di calcio si sono disputate tra il 2 settembre 2006 e il 13 ottobre 2007. Le quarantasette nazionali partecipanti erano divise in undici gruppi da quattro squadre e in uno da tre, dove la vincitrice di ogni raggruppamento e le tre migliori seconde dei gruppi da quattro si qualificavano per la fase finale.

Squadre partecipanti 
Alle qualificazioni hanno partecipato tutte le rappresentative nazionali aventi diritto alla partecipazione (ovvero risultanti come associate sia alla CAF che alla FIFA) a eccezione del Ghana, già qualificato alla fase finale in quanto paese organizzatore, e delle seguenti squadre, che hanno deciso di non prendere parte alle qualificazioni o ne sono state estromesse:
 
  (esclusa a causa di una mancanza sui pagamenti)

I gironi

Gruppo 1

Incontri 
Il 17 agosto 2006, prima dell'inizio delle qualificazioni, la federazione calcistica di Gibuti ha annunciato il ritiro della Nazionale dal torneo senza fornire una precisa motivazione. Non si sono quindi disputate le seguenti partite:
  – , 3 settembre 2006
  – , 8 ottobre 2006
  – , 25 marzo 2007
  – , 3 giugno 2007
  – , 17 giugno 2007
  – , 9 settembre 2007

Classifica

Gruppo 2

Incontri

Classifica

Gruppo 3

Incontri

Classifica

Gruppo 4

Incontri

Classifica

Gruppo 5

Incontri

Classifica

Gruppo 6

Incontri

Classifica

Gruppo 7

Incontri

Classifica

Gruppo 8

Incontri

Classifica

Gruppo 9

Incontri

Classifica

Gruppo 10

Incontri

Classifica

Gruppo 11

Incontri

Classifica

Gruppo 12

Incontri

Classifica

Squadre seconde classificate 
Le migliori tre seconde classificate dei gruppi da quattro squadre (quelli che vanno dal 2 all'11) si qualificano alla fase finale.

Migliori marcatori

Squadre qualificate 
  ammesso d'ufficio come paese ospitante della fase finale.
  come vincitore del Gruppo 1.
  come vincitore del Gruppo 2.
  come vincitore del Gruppo 3.
  come vincitore del Gruppo 4.
  come vincitore del Gruppo 5.
  come vincitore del Gruppo 6.
  come vincitore del Gruppo 7.
  come vincitore del Gruppo 8.
  come vincitore del Gruppo 9.
  come vincitore del Gruppo 10.
  come vincitore del Gruppo 11.
  come vincitore del Gruppo 12.
 ,  e  come migliori secondi classificati.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

 2008
Coppa delle nazioni africane 2008